Кунцевская может означать:
 
 Кунцевская — станция Московско-Смоленского региона МЖД и остановочный пункт Белорусско-Савёловского диаметра
 Кунцевская улица — улица в Москве, на территории района Кунцево Западного административного округа.

См. также 
 Кунцево